Ben-Hur: A Tale of the Christ, een historische roman van Lewis Wallace uit 1880.
 Ben Hur (1907), de eerste verfilming van de roman.
 Ben-Hur (1925), de tweede verfilming van de roman.
 Ben-Hur (1959), de derde en bekendste verfilming van de roman.
 Ben Hur (2003), de vierde verfilming van de roman.
 Ben Hur (2010), een tweedelige miniserie van de roman.
 Ben Hur (De Ploeg), een theatervoorstelling van De Ploeg
 Ben-Hur (2016), de vijfde verfilming van de roman.